

Бжисьце — село в гміні Ґавлушовіце Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Бжисьце — село в гміні Ясло Ясельського повіту Підкарпатського воєводства